Jarantowice ist der Name folgender polnischer Ortschaften in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Jarantowice (Powiat Radziejowski) im Powiat Radziejowski
 Jarantowice (Powiat Włocławski) im Powiat Włocławski
 Jarantowice (Powiat Wąbrzeski) im Powiat Wąbrzeski